Hon’inbō (本因坊) bezeichnet

 eine der vier großen Go-Schulen im Iemoto-System der Edo-Zeit, siehe Hon’inbō (Schule)
 Oberhäupter und designierte Oberhäupter dieser Schule, darunter:
 den japanischen Go-Spieler Hon’inbō Shūsaku (1829–1862)
 den japanischen Go-Spieler Hon’inbō Shūsai (1874–1940)
 das weltweit älteste Go-Turnier, siehe Hon’inbō (Turnier)